Британская элитная хоккейная лига () — главная британская профессиональная хоккейная лига. В сезоне 2019/20 в лиге выступает 10 команд.

Лига организована в 2003 году после расформирования Британской хоккейной суперлиги. Лига включила в себя три команды из высшего дивизиона Суперлиги, три команды из также переставшей функционировать Британской хоккейной лиги, а также две новые команды. 

Следующий (более слабый) уровень британской системы хоккейных лиг представлен такими соревнованиями, как Английская национальная хоккейная лига и Шотландская национальная лига.

Система переходов по окончании сезона из высшего эшелона в низшей не предусмотрена, однако право на включения новых команд в состав Элитного дивизиона оставляет за собой совет директоров лиги.

Команды, ныне выступающие в лиге

Бывшие клубы

Чемпионы

Ссылки 
 http://www.eliteleague.co.uk/
 http://www.bstokebison.co.uk/
 http://www.belfastgiants.com/
 https://web.archive.org/web/20070813223729/http://www.thecardiffdevils.com/
 http://www.coventryblaze.co.uk/
 http://www.edinburgh-capitals.com/
 https://web.archive.org/web/20051124081228/http://www.londonracers.com/
 http://www.manchesterphoenix.co.uk/
 http://www.newcastlevipers.com/
 http://www.panthers.co.uk/
 https://web.archive.org/web/20050825045209/http://www.steelersihc.co.uk/

Хоккейные лиги Великобритании